Harbour Island (Bahama's) - eiland en district van de Bahama's
 Harbour Island (Iona-eilanden) - eiland bij Newfoundland, Canada
 Harbour Island (Ramea-eilanden) - eiland bij Newfoundland, Canada
 Harbour Island (Tampa) - eiland in Florida

Zie ook 
 Harbor Island (doorverwijspagina)